SEO har flere betydninger:

 Søgemaskineoptimering – en metode til placering af websider.
 Sponsors for Educational Opportunity – amerikansk almennyttig organisation.